Matos pode ser:

André Matos - músico brasileiro (São Paulo, 14 de setembro de 1971,-São Paulo 8 de junho de 2019).
Alpendurada e Matos - freguesia portuguesa do concelho de Marco de Canaveses, com 8,36 km² de área e 4 883 habitantes (2001).
Gregório de Matos (Salvador, 7 de abril de 1636 — Recife, 26 de novembro de 1696).
Norton de Matos (Ponte de Lima, 23 de Março de 1867 — Ponte de Lima, Portugal, 3 de Janeiro de 1955).
Paulo Matos Paulo Matos (Lisboa, 28 de Julho de 1960) é um actor e encenador português.
Maria Matos (Lisboa, 29 de Setembro de 1890 — Lisboa, 18 de Setembro de 1952) - uma actriz.
Horácio de Matos
Teatro Maria Matos O Teatro Maria Matos é um Teatro português sediado em Lisboa.
Fernando Matos Silva (n. Vila Viçosa, 22 de Maio de 1940), cineasta português.
Júlia Matos - uma atriz brasileira.
Olgária Matos - professora titular da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Matos Costa - um município brasil eiro do estado de Santa Catarina.
Raphael Matos (28 de agosto de 1981, Belo Horizonte, Minas Gerais) - um automobilista brasileiro.
José de Matos-Cruz (Mortágua, 9 de Fevereiro de 1947) - um escritor, jornalista, editor, professor no ensino superior.
Sandro Matos (São João de Meriti, 22 de abril de 1970) - um político brasileiro.
Mafalda Matos - uma actriz e modelo portuguesa.
Catarina Matos - uma actriz portuguesa.
João Matos Silva - um cineasta português.
Arnaldo Matos - o único dos quatro fundadores do MRPP que se mantém fiel à causa em Portugal.
Eddie Matos (San Juan, Porto Rico, 18 de Julho de 1978) - ator.

Desambiguação